«Огоньок» — російський щотижневий ілюстрований журнал
 Огоньок — сорт кавуна

Огоньок — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Огоньок — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Огоньок — присілок, Шадрінський район, Курганська область

 Катя Огоньок (Христина Євгенівна Пенхасова; 1977—2007) — російська співачка, виконавиця російського шансону і блатних пісень